Емазы (Лямазы) — река в России, протекает по Республике Башкортостан. Устье реки находится в 5,7 км по правому берегу реки Канканда. Длина реки составляет 12 км.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Камскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Ай от истока и до устья, речной подбассейн реки — Белая. Речной бассейн реки — Кама.

Код объекта в государственном водном реестре — 10010201012111100022334.

Примечания 

Бассейн Ика (притока Киги)
Реки Белокатайского района